Saulbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Saulbach (Feldkirchen), Einöde der Gemeinde Feldkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Saulbach (Gerolsbach), Einöde der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Gewässer:
 Saulbach (Erms), rechter Zufluss der Erms vor Neuhausen an der Erms, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Saulach